Wurman est un patronyme juif d'origine germanique.

Liste des personnes avec ce patronyme 
 Alex Wurman (né en 1966), compositeur américain
 Felix Wurman (1958-2009), violoncelliste américain et compositeur
 Richard Saul Wurman (né en 1935), architecte et graphiste américain, cofondateur des conférences TED (père de Josh Wurman)
 Joshua Wurman (né en 1960), météorologue  et inventeur américain (fils de Richard Saul Wurman)

Patronyme allemand
Patronyme juif